NGC 1256 (другие обозначения — ESO 547-23, MCG -4-8-52, PGC 12032) — линзовидная галактика в созвездии Эридан. Открыта Джоном Гершелем в 1835 году. Описание Дрейера: «тусклый, маленький, вытянутый, звездоподобный объект, к северо-западу расположена звезда 8-й величины».

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

1256
Эридан (созвездие)